Национален отбор по волейбол на Португалия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Португалия
 Женски национален отбор по волейбол на Португалия